Stinger () může znamenat:
 Stinger Automotive – zaniklý britský výrobce automobilů
 Kia Stinger – model vozu automobilky Kia
 FIM-92 Stinger – americký protiletadlový přenosný raketový komplet země-vzduch